Bernecker ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Bernecker († 1544), Bergbau-Unternehmer im Erzgebirge
 Gertrud Lerbs-Bernecker (1902–1968), deutsche Grafikerin
 Hans A. Bernecker (* 1937), deutscher Börsenexperte und Verleger 
 Helmuth Bernecker (1925/1926–2011), deutscher Journalist, Chefredakteur und Herausgeber
 Kurt Bernecker (1896–1974), deutscher Maler
 Michael Bernecker (* 1967), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Patrick Bernecker (* 1969), deutscher Sportjournalist, Kommentator, Sachbuchautor und Chefredakteur
 Paul Bernecker (1908–2003), österreichischer Wirtschaftspädagoge
 Sven Bernecker (* 1967), deutscher Philosoph
 Walther L. Bernecker (* 1947), deutscher Romanist und Hochschullehrer
 Willi Bernecker (* 1956), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bernegger
 Berneker
 Berneck